BMW steht für:

 BMW, deutscher Automobilhersteller
 BMW (Automarke), deutsche Automarke
 BMW-Motorrad, deutscher Motorradhersteller
 BMW (chinesische Automarke), chinesische Automarke
 BMW Brilliance Automotive, chinesischer Automobilhersteller
 Berliner Missionswerk
 Broederlijke Maatschappij der Wevers, älteste belgische Gewerkschaft
 Flughafen Bordj Mokhtar, Flughafen von Bordj Badji Mokhtar, Algerien, laut IATA-Code
 bmw, Bomwali, eine der Makaa-Njem-Sprachen innerhalb der Bantusprachen, laut ISO-639-3-Code